

Дата 
Точных сведений нет, однако известно, что Котлинский бой произошёл 22 июля, а осада была до него. Следовательно, осада была начата в конце июня, а снята в начале июля.

Предыстория 
Россия объявила Швеции войну 1656 года русские войска безуспешно осаждали Ригу. Но скоро причина войны исчерпала себя. Царь Алексей Михайлович отправил вспомогательные войска. Эти войска под началом Шереметева взяли Дерпт, а войско П. И. Потёмкина с донскими казаками выступила из Новгорода в поход.

Силы сторон 
У российской армии могло быть около 300 воинов на 15 стругах. Численность шведского гарнизона неизвестна.

Осада 
Потёмкин с донскими казаками и царским войском поплыл из Ладожского озера в Неву. Они высадились на Ореховом острове и несколько дней стояли под стенами Нотебурга. Однако вскоре Потёмкин отступил обратно в Ладогу, а затем вторично вышел к Неве и на острове Котлин одержал морскую победу над шведами.

Последствие 
Хотя это не принесло победы (из-за отсутствия большого войска), однако итоги похода 1656 года были признаны удачными. Ибо царское войско овладело почти всем течением Западной Двины, включая Динабург и Кокенгаузен, что открывало для Русского государства важную коммуникационную линию для выхода в Прибалтику.

Сражения русско-шведской войны (1656—1658)
Шлиссельбург
Осады 1656 года